Stromatographium är ett släkte av svampar. Stromatographium ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stromatographium